Uunartoq – wyspa u południowych wybrzeży Grenlandii, w gminie Kujalleq
 Uunartoq Qeqertoq – wyspa u wschodnich wybrzeży Grenlandii, w gminie Sermersooq
 Uunarteq – wyludniona osada na wschodnim wybrzeżu Grenlandii, w gminie Sermersooq